Sykina ist der Familienname folgender Personen:

Ljudmila Georgijewna Sykina (1929–2009), sowjetisch-russische Schauspielerin und Sängerin
Alissa Igorewna Sykina (* 1966), sowjetisch-russische Schauspielerin
Olesja Nikolajewna Sykina (* 1980), russische Leichtathletin
Tatjana Sykina (* 1981), russische Sängerin und Dichterin